Шлюп:
 Шлюп — класс парусного боевого корабля XVIII—XIX веков.
 Шлюп — класс боевого корабля XX века.
 Шлюп — тип парусного вооружения.

См. также 
 Шлюпка